A 36ª edição da Vuelta decorreu entre 21 de abril a 10 de Maio de 1981 entre as localidades de Santander e Madrid. A corrida foi composta por 19 etapas, num total de mais de 3446 km, com uma média de 35,135 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1981
1981 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1981